

Regiões censo-designadas do Condado de Monmouth, Nova Jérsei, Estados Unidos
West Freehold
East Freehold

Desambiguações de topônimos